Lotte steht für:
 Lotte (Vorname), weiblicher Vorname
 Lotte (Musikerin), Künstlername der Musikerin Charlotte Rezbach aus Ravensburg
 Orkan Lotte, Naturereignis Silvester 2006/2007
 Lotte (1928), deutscher Stummfilm von Carl Froelich (1928)
 Lotte (2016), deutscher Spielfilm von Julius Schultheiß (2016)
 Seeteufel, eine Fischart aus der Ordnung der Armflosser
 Langtrieb bei der Weinrebe, siehe Kurztrieb und Langtrieb

Unternehmen und Vereine:
 Lotte (Unternehmen), japanisch-südkoreanischer Konzern
 Radio Lotte Weimar, ein Lokalradio in Weimar, Thüringen
 Sportfreunde Lotte, deutscher Sportverein in Lotte (Kreis Steinfurt, NRW)

Geografie:
 Lotte (Westfalen), Gemeinde im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

 Lotte oder Lottenbach (Asbach), rechter Zufluss des Asbachs (zur Ilm) in Weimar, Thüringen
 Lotte (Felda), linker Zufluss der Felda nach Kaltensundheim, Stadt Kaltennordheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Lotte ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lotte (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Florian Lotte (* 1985), deutscher Eishockeyspieler

LOTTE steht für:
 LOTTE (Luftschiff), ein 1993 an der Universität Stuttgart entwickeltes Solarluftschiff

Siehe auch:
 Lodde
 Lote
 Lotter
 Flotte Lotte
 Lottegorisch
 Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück, Verkehrsknotenpunkt